Colin Gibson est un nom pouvant désigner:

Colin W. G. Gibson (1891-1974), homme politique canadien en Ontario
Colin D. Gibson (1922-2002), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1923), joueur anglais de football
Colin Gibson (né en 1948), chef décorateur australien
 (né en 1949), musicien et compositeur anglais
Colin Gibson (né en 1960), joueur anglais de football

Voir aussi

Gibson, Colin